Concordia-Theater ist eine Bezeichnung für

 Concordia-Theater, Privattheater in Berlin, Alexanderstraße 26, um 1820–1846, siehe Ressource zur Concordia
 Concordia-Theater, Privattheater in Berlin, Blumenstraße 9b, 1847–1855, siehe Grüne Neune
 Concordia-Theater, Varieté-Theater in Berlin-Kreuzberg, Friedrichstraße 218, 1884–1890, siehe Apollo-Theater (Berlin)
 Concordia-Theater Bremen, 1971–2007
 Teatro della Concordia, kleines Theater in Monte Castello di Vibio, Italien